Das aus dem angloamerikanischen Sprachraum stammende Fast Track (dt. Überholspur) wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 FastTrack: Netzwerkprotokoll
 Fast-Track-Chirurgie: Ein therapeutisches Konzept in der Chirurgie zur Minimierung der Liegedauer im Krankenhaus
 Fast Track Digital Copyright Network: Eine Rechteverwertungsgesellschaft
 FastTrack Schedule: Eine Projektmanagement-Software
 Fast-Track (Flughafen): beschleunigte Passagierabfertigung in Flughäfen, meist für VIPs oder CIPs
Fast-Track (Studium): beschleunigte akademische Ausbildung, meist kombiniertes Master- und Promotionsstudium

 im übertragenen Sinn für
 FDA Expedited Program: beschleunigtes Zulassungsverfahren der staatlichen US-amerikanischen Food and Drug Administration (Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde) für Medikamente
 Trade Promotion Authority (TPA)

 als Eigenname
 Dienste im Programm Kopernikus
 Fast Track (Film), deutscher Titel: Dein Ex – Mein Albtraum